Delfo – ipocoristico del nome proprio di persona Adelfo
 Delfo – fondatore di Delfi  nella mitologia greca
 Delfo – cantante italiano di musica beat
 Gruppo Editoriale Delfo – gruppo editoriale di Brescia